Појам Том може да се односи на:

 Том, општина у Немачкој
 Том (река), река дугачка 827 km, десна притока Оба која се у југозападном Сибиру (Русија)
 Том Џонс (певач), британски певач
 Том Бин (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас

Види још